Alessandro Bilotta – scrittore, sceneggiatore e fumettista italiano
 Bruno Bilotta – attore italiano
 Laura Bilotta – tuffatrice italiana